Rawer steht für:
 Karl Rawer (1913–2018), deutscher Physiker
 Rawer (I.), altägyptischer Beamter der 5. Dynastie
 Rawer (Sem-Priester), altägyptischer Beamter der 5. Dynastie
 Rawer (Vorsteher der Arbeiten), altägyptischer Beamter der 5. oder 6. Dynastie
 Rawer (Wesir), altägyptischer Beamter der 6. Dynastie